Основ'янський провулок - провулок в Новобаварському районі міста Харків, на території одноміменного району "Основа"

Джерела 
 провулок

Вулиці Новобаварського району Харкова
Провулки Харкова